Cella kan syfta på:
 Cella – det innersta heliga rummet i ett antikt grekiskt tempel

Geografi

Burkina Faso 

 Cella (ort i Burkina Faso), Centre-Est,

Spanien 

 Cella (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cella (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel,